El término Léninski (; en bielorruso): Ленінскі) puede referirse a:

Léninski (Brest), localidad de la provincia de Brest, en Bielorrusia.
Léninski (Brahin, Gomel), localidad del raión de Brahin de la provincia de Gomel, en Bielorrusia.
Léninski (Buda-Kashalyowa, Gomel), localidad del raión de Buda-Kashalyowa de la provincia de Gomel, en Bielorrusia.
Léninski (Rahachow, Gomel), localidad del raión de Rahachow de la provincia de Gomel, en Bielorrusia.
Léninski (Galouchyn, Bialynichy, Maguilov), localidad del municipio de Galouchin del raión de Byalinichy de la provincia de Maguilov, en Bielorrusia.
Léninski (Tsiajtsin, Bialynichy, Maguilov), localidad del municipio de Tsiajtsin del raión de Byalinichy de la provincia de Maguilov, en Bielorrusia.
Léninski (Drybin, Maguilov), localidad del raión de Drybin de la provincia de Maguilov, en Bielorrusia.
Léninski (Kastsyukovichy, Maguilov), localidad del raión de Kastsyukovichy de la provincia de Maguilov, en Bielorrusia.
Léninski (Kastsyukovichy, Maguilov), localidad del raión de Kastsyukovichy de la provincia de Maguilov, en Bielorrusia.
Léninski (Minsk), localidad de la provincia de Minsk, en Bielorrusia.

Léninski (Kazajistán), localidad de Kazajistán.

Léninski (Moldavia), localidad de Moldavia.

Léninski (Bashkortostán), localidad de la república de Bashkortostán, en Rusia.
Léninski (Dúbrovka, Briansk), localidad del raión de Dúbrovka del óblast de Briansk, en Rusia.
Léninski (Mglin, Briansk), localidad del raión de Mglin del óblast de Briansk, en Rusia.
Léninski (Pochep, Briansk), localidad del raión de Pochep del óblast de Briansk, en Rusia.
Léninski (Surazh, Briansk), localidad del raión de Surazh del óblast de Briansk, en Rusia.
Léninski (Vygonichi, Briansk), localidad del raión de Vygonichi del óblast de Briansk, en Rusia.
Léninski (Novokuznetsk, Briansk), localidad del raión de Novokuznetsk del óblast de Kémerovo, en Rusia.
Léninski (Yáshkino, Briansk), localidad del raión de Yáshkino del óblast de Kémerovo, en Rusia.
Léninski (Abinsk, Krasnodar), localidad del raión de Abinsk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Léninski (Kanevskaya, Krasnodar), localidad del raión de Kanevskaya del krai de Krasnodar, en Rusia.
Léninski (Kíyevskoye, Krymsk, Krasnodar), localidad del municipio de Kíyevskoye del raión de Krymsk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Léninski (Moldavanskoye, Krymsk, Krasnodar), localidad del municipio de Moldavanskoye del raión de Krymsk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Léninski (Novokubansk, Krasnodar), localidad del raión de Novokubansk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Léninski (Tijoretsk, Krasnodar), localidad del raión de Tijoretsk del krai de Krasnodar, en Rusia.
Léninski (Oremburgo), localidad del óblast de Oremburgo, en Rusia.
Léninski (Sajá), localidad de la república de Sajá, en Rusia.
Léninski (Samara), localidad del óblast de Samara, en Rusia.
Léninski (Tula), localidad del óblast de Tula, en Rusia.

Léninski (Tayikistán), localidad de Tayikistán.

Lenin